Kent Johanssen (ur. 30 czerwca 1970) – norweski skoczek narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata w Val di Fiemme 1991 na skoczni normalnej. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata odniósł w sezonie 1988/1989, kiedy zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: -
 sezon 1988/1989: 21.
 sezon 1989/1990: 43.
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: -
 sezon 1994/1995: 55.
 sezon 1995/1996: 38.
 sezon 1996/1997: 37.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Oslo – 5 marca 1989 – 3. miejsce,
  Planica – 26 marca 1989 – 2. miejsce.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 24. miejsce (duża skocznia), srebrny medal (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 4. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1989 Vang i Hedmark (NOR) – złoty medal
 Drużynowo
 1988 Saalfelden am Steinernen Meer (AUT) – srebrny medal
 1989 Vang i Hedmark (NOR) – brązowy medal

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 38. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991
Urodzeni w 1970